Caccini kan avse 
 Caccini – en krater på Venus, se  lista över kratrar på Venus

Personer
 Giulio Caccini (1551–1618), en italiensk renässans- och barockkompositör.
 Francesca Caccini (1587–1640), dotter till föregående, en italiensk kompositör och sångerska under barocken.